Segura de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Segura de la Sierra (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Segura de la Sierra (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar